Prawitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Prawitz (* 1936), schwedischer Philosoph
 Erich Prawitz (1882–nach 1933), deutscher Staatsbeamter
 Eva Prawitz (* 1920), deutsche Eiskunstläuferin